

Яребиця () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Яребиця () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Дулово.